Jean de Lespinay (1448-1524), trésorier et receveur général des finances du Duché de Bretagne au XVe et XVIe siècles
 Alexis Louis Marie de Lespinay (1752-1837), homme politique français du .
  Louis-Armand de Lespinay (1789-1869), militaire et homme politique vendéen du .
Zénobe Alexis de Lespinay (1854-1906),  homme politique français des XIXe et XXe siècles.